Антоніно Галло (2000) — італійський футболіст
 Вінсент Галло — американський актор, режисер, сценарист, продюсер, музикант, художник
 Валентіно Галло — італійський ватерполіст
 Карлос Роберто Галло — бразильський футболіст

 Ґалло — брито-романський варіант французької мови